São Lucas
Lucas (filme) — filme americano de 1986
Evangelho segundo Lucas
Esporte Clube Lucas — clube de futebol do estado do Rio de Janeiro

Desambiguações de antropônimos